Gli VIII Giochi asiatici si disputarono a Bangkok, Thailandia, dal 9 al 20 dicembre 1978.

Medagliere

Risultati 
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallanuoto

Collegamenti esterni